En matemática, el término diferencial posee varios significados:

 En el campo de la matemática llamado cálculo, el diferencial representa un cambio en la linealización de una función.
 Tradicionalmente, el diferencial (ej. dx, dy, dt etc...) es interpretado como un infinitesimal.
 La diferencial jacobiana cuyas componentes son las derivadas parciales de una función de forma Rn en Rm (especialmente cuando esta matriz es vista como una aplicación lineal).

 Geometría diferencial
 Las formas diferenciales proveen un marco de trabajo que permite multiplicación y derivación de diferenciales.
 La derivada exterior es una noción de derivación de formas diferenciales que generaliza el diferencial de una función (la cual es un diferencial 1-forma).
 La aplicación diferencial tangente o pushforward se refiere a la derivada de una aplicación entre variedades diferenciables y las operaciones que define. El diferencial es también usado para definir el concepto dual de pullback.

Geometría algebraica 

Los diferenciales son también importantes en la geometría algebraica, y existen varias nociones importantes.

Cálculo diferencial

bg:Диференциал